|-
|(55251)||2001 RZ105|| align=right|15,6|| align=right|2,936|| align=right|0,066|| align=right|1,01|| align=right|5,030||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55252)||2001 RZ107|| align=right|15,7|| align=right|2,934|| align=right|0,042|| align=right|1,48|| align=right|5,025||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55253)||2001 RZ110|| align=right|15,1|| align=right|2,909|| align=right|0,031|| align=right|3,01|| align=right|4,960||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55254)||2001 RP117|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,098|| align=right|0,93|| align=right|5,567||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55255)||2001 RJ118|| align=right|15,5|| align=right|3,196|| align=right|0,149|| align=right|1,12|| align=right|5,713||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55256)||2001 RZ119|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,138|| align=right|6,44|| align=right|5,614||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55257)||2001 RQ120|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,130|| align=right|2,38|| align=right|3,766||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55258)||2001 RX120|| align=right|15,4|| align=right|2,806|| align=right|0,032|| align=right|4,30|| align=right|4,700||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55259)||2001 RH122|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,038|| align=right|8,53|| align=right|4,012||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55260)||2001 RG123|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,041|| align=right|6,03|| align=right|3,669||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55261)||2001 RV125|| align=right|14,9|| align=right|2,846|| align=right|0,009|| align=right|4,00|| align=right|4,800||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55262)||2001 RE126|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,080|| align=right|5,73|| align=right|3,423||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55263)||2001 RR126|| align=right|16,4|| align=right|2,677|| align=right|0,096|| align=right|4,34|| align=right|4,379||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55264)||2001 RW127|| align=right|14,7|| align=right|2,679|| align=right|0,161|| align=right|3,27|| align=right|4,385||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55265)||2001 RF130|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,125|| align=right|11,66|| align=right|5,224||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55266)||2001 RX130|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,133|| align=right|3,99|| align=right|4,160||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55267)||2001 RP132|| align=right|11,6|| align=right|5,183|| align=right|0,029|| align=right|17,31|| align=right|11,80||JUT||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55268)||2001 RE133|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,160|| align=right|5,59|| align=right|4,110||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55269)||2001 RG141|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,078|| align=right|10,21|| align=right|4,523||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55270)||2001 RT147|| align=right|14,5|| align=right|2,907|| align=right|0,097|| align=right|10,57|| align=right|4,955||MBA||10. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55271)||2001 RV150|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,056|| align=right|7,51|| align=right|3,679||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55272)||2001 RG155|| align=right|13,5|| align=right|2,764|| align=right|0,186|| align=right|9,57|| align=right|4,596||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55273)||2001 SY|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,063|| align=right|4,72|| align=right|4,282||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55274)||2001 SN3|| align=right|15,4|| align=right|3,022|| align=right|0,068|| align=right|1,45|| align=right|5,252||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55275)||2001 SX9|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,116|| align=right|7,46|| align=right|5,336||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|55276 Kenlarner||2001 SK10|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,140|| align=right|5,17|| align=right|3,772||MBA||16. september 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(55277)||2001 SV15|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,145|| align=right|1,22|| align=right|5,296||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55278)||2001 SP17|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,138|| align=right|2,11|| align=right|5,377||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55279)||2001 SX17|| align=right|14,0|| align=right|2,915|| align=right|0,032|| align=right|3,19|| align=right|4,976||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55280)||2001 SC20|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,102|| align=right|5,87|| align=right|4,175||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55281)||2001 SH20|| align=right|15,0|| align=right|2,781|| align=right|0,032|| align=right|1,81|| align=right|4,637||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55282)||2001 SK20|| align=right|15,0|| align=right|2,915|| align=right|0,108|| align=right|2,92|| align=right|4,977||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55283)||2001 SN20|| align=right|14,2|| align=right|3,244|| align=right|0,068|| align=right|10,26|| align=right|5,842||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55284)||2001 SN21|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,102|| align=right|7,18|| align=right|4,509||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55285)||2001 SQ22|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,164|| align=right|3,04|| align=right|4,121||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55286)||2001 SS22|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,117|| align=right|13,13|| align=right|4,550||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55287)||2001 SC24|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,109|| align=right|2,57|| align=right|4,221||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55288)||2001 SZ30|| align=right|14,4|| align=right|2,830|| align=right|0,023|| align=right|2,84|| align=right|4,760||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55289)||2001 SB37|| align=right|14,9|| align=right|2,968|| align=right|0,044|| align=right|10,65|| align=right|5,113||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55290)||2001 SV37|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,184|| align=right|4,45|| align=right|4,548||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55291)||2001 SG38|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,068|| align=right|7,07|| align=right|3,631||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55292)||2001 SN39|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,109|| align=right|3,68|| align=right|4,456||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55293)||2001 SY39|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,104|| align=right|6,84|| align=right|3,604||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55294)||2001 ST42|| align=right|15,2|| align=right|2,988|| align=right|0,082|| align=right|1,55|| align=right|5,165||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55295)||2001 SJ43|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,124|| align=right|3,43|| align=right|4,238||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55296)||2001 SG44|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,054|| align=right|4,85|| align=right|3,884||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55297)||2001 SO44|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,084|| align=right|4,18|| align=right|4,303||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55298)||2001 ST44|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,150|| align=right|3,49|| align=right|3,608||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55299)||2001 SX44|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,114|| align=right|13,23|| align=right|4,138||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55300)||2001 SL45|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,181|| align=right|10,89|| align=right|5,510||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55301)||2001 SR46|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,049|| align=right|3,27|| align=right|4,970||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55302)||2001 SC48|| align=right|13,9|| align=right|2,777|| align=right|0,081|| align=right|5,47|| align=right|4,627||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55303)||2001 SB51|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,052|| align=right|4,54|| align=right|4,687||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55304)||2001 SM51|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,027|| align=right|3,36|| align=right|4,326||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55305)||2001 SE53|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,037|| align=right|3,06|| align=right|5,306||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55306)||2001 SP53|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,173|| align=right|6,02|| align=right|5,588||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55307)||2001 SO56|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,145|| align=right|6,07|| align=right|5,720||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55308)||2001 SW56|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,101|| align=right|6,00|| align=right|4,501||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55309)||2001 SN58|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,152|| align=right|11,12|| align=right|5,364||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55310)||2001 SY58|| align=right|14,6|| align=right|2,872|| align=right|0,053|| align=right|3,16|| align=right|4,867||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55311)||2001 SR59|| align=right|14,8|| align=right|2,864|| align=right|0,049|| align=right|2,62|| align=right|4,847||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55312)||2001 SK60|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,091|| align=right|3,08|| align=right|5,669||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55313)||2001 SS63|| align=right|15,3|| align=right|2,660|| align=right|0,080|| align=right|0,65|| align=right|4,339||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55314)||2001 SC64|| align=right|14,4|| align=right|2,793|| align=right|0,129|| align=right|7,96|| align=right|4,668||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55315)||2001 SJ65|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,069|| align=right|6,29|| align=right|3,461||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55316)||2001 SQ66|| align=right|14,1|| align=right|3,027|| align=right|0,150|| align=right|5,82|| align=right|5,267||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55317)||2001 SF67|| align=right|14,3|| align=right|2,563|| align=right|0,154|| align=right|15,31|| align=right|4,103||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55318)||2001 SR71|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|3,44|| align=right|3,379||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55319)||2001 SK73|| align=right|14,2|| align=right|3,035|| align=right|0,089|| align=right|6,04|| align=right|5,287||MBA||18. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55320)||2001 SL73|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|5,02|| align=right|5,143||MBA||19. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55321)||2001 SC78|| align=right|15,4|| align=right|2,717|| align=right|0,057|| align=right|1,95|| align=right|4,479||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55322)||2001 SH82|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,114|| align=right|5,08|| align=right|3,763||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55323)||2001 SN94|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,132|| align=right|6,19|| align=right|4,555||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55324)||2001 SH106|| align=right|13,4|| align=right|3,102|| align=right|0,083|| align=right|14,59|| align=right|5,463||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55325)||2001 SL106|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,088|| align=right|8,86|| align=right|5,460||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55326)||2001 SR107|| align=right|13,7|| align=right|2,778|| align=right|0,071|| align=right|14,34|| align=right|4,628||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55327)||2001 SD109|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,166|| align=right|9,30|| align=right|4,597||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55328)||2001 SJ110|| align=right|13,3|| align=right|2,968|| align=right|0,116|| align=right|10,89|| align=right|5,111||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55329)||2001 SQ111|| align=right|14,8|| align=right|2,190|| align=right|0,143|| align=right|6,49|| align=right|3,240||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55330)||2001 SD114|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,074|| align=right|3,24|| align=right|4,227||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|55331 Putzi||2001 SY115|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,184|| align=right|12,22|| align=right|5,536||MBA||21. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55332)||2001 SR117|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,059|| align=right|5,37|| align=right|3,858||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55333)||2001 SZ117|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,362|| align=right|5,34|| align=right|4,221||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55334)||2001 SU120|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,123|| align=right|4,24|| align=right|5,524||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55335)||2001 SO123|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,120|| align=right|9,95|| align=right|5,112||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55336)||2001 SS123|| align=right|15,0|| align=right|2,732|| align=right|0,180|| align=right|2,72|| align=right|4,514||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55337)||2001 SL124|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,074|| align=right|2,06|| align=right|4,454||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55338)||2001 SK125|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,032|| align=right|9,31|| align=right|5,183||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55339)||2001 SO125|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,119|| align=right|3,40|| align=right|4,139||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55340)||2001 ST125|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,095|| align=right|2,14|| align=right|3,721||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55341)||2001 SK128|| align=right|16,7|| align=right|2,405|| align=right|0,130|| align=right|6,25|| align=right|3,729||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55342)||2001 SX128|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,048|| align=right|2,78|| align=right|5,050||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55343)||2001 SU135|| align=right|15,7|| align=right|2,944|| align=right|0,236|| align=right|14,19|| align=right|5,052||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55344)||2001 SH138|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,057|| align=right|5,58|| align=right|4,160||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55345)||2001 SL138|| align=right|16,3|| align=right|2,574|| align=right|0,076|| align=right|2,37|| align=right|4,130||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55346)||2001 SS139|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,131|| align=right|1,06|| align=right|3,749||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55347)||2001 SH142|| align=right|14,5|| align=right|3,974|| align=right|0,066|| align=right|8,19|| align=right|7,922||HLD||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55348)||2001 SV144|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,097|| align=right|2,68|| align=right|4,353||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55349)||2001 SF147|| align=right|14,9|| align=right|2,992|| align=right|0,100|| align=right|11,48|| align=right|5,175||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55350)||2001 SK147|| align=right|14,4|| align=right|2,943|| align=right|0,110|| align=right|1,49|| align=right|5,047||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55351)||2001 ST147|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,079|| align=right|5,82|| align=right|5,658||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55352)||2001 SD150|| align=right|16,2|| align=right|2,445|| align=right|0,074|| align=right|3,39|| align=right|3,821||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55353)||2001 SW152|| align=right|14,5|| align=right|2,714|| align=right|0,015|| align=right|1,41|| align=right|4,469||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55354)||2001 SQ154|| align=right|14,4|| align=right|3,151|| align=right|0,101|| align=right|4,42|| align=right|5,592||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55355)||2001 SD155|| align=right|13,4|| align=right|3,134|| align=right|0,124|| align=right|6,87|| align=right|5,547||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55356)||2001 SY157|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,164|| align=right|5,71|| align=right|5,374||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55357)||2001 SY160|| align=right|14,2|| align=right|2,759|| align=right|0,166|| align=right|3,80|| align=right|4,582||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55358)||2001 SP161|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,025|| align=right|4,03|| align=right|4,186||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55359)||2001 SV171|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,058|| align=right|4,98|| align=right|4,682||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55360)||2001 SK173|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,025|| align=right|4,29|| align=right|4,683||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55361)||2001 SN176|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,108|| align=right|13,06|| align=right|4,176||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55362)||2001 SM178|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,102|| align=right|14,94|| align=right|4,271||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55363)||2001 SZ178|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,041|| align=right|9,84|| align=right|5,587||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55364)||2001 ST180|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,059|| align=right|2,23|| align=right|4,698||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55365)||2001 ST181|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,067|| align=right|8,40|| align=right|5,437||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55366)||2001 SA184|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,091|| align=right|2,42|| align=right|3,689||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55367)||2001 SX208|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,036|| align=right|10,20|| align=right|5,121||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55368)||2001 SJ218|| align=right|15,2|| align=right|3,184|| align=right|0,141|| align=right|2,38|| align=right|5,680||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55369)||2001 SX224|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,157|| align=right|3,18|| align=right|3,745||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55370)||2001 SG232|| align=right|15,1|| align=right|2,947|| align=right|0,039|| align=right|2,65|| align=right|5,057||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55371)||2001 SP239|| align=right|14,5|| align=right|3,022|| align=right|0,131|| align=right|4,62|| align=right|5,252||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55372)||2001 SZ239|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,152|| align=right|5,68|| align=right|5,480||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55373)||2001 SE240|| align=right|16,4|| align=right|2,414|| align=right|0,152|| align=right|2,72|| align=right|3,749||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55374)||2001 SE244|| align=right|16,4|| align=right|2,455|| align=right|0,061|| align=right|2,42|| align=right|3,847||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55375)||2001 SW247|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,075|| align=right|10,14|| align=right|5,728||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55376)||2001 SM250|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,098|| align=right|6,40|| align=right|3,802||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55377)||2001 SV254|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,057|| align=right|6,22|| align=right|4,572||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55378)||2001 SA255|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,089|| align=right|5,89|| align=right|4,083||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55379)||2001 SW255|| align=right|14,5|| align=right|2,785|| align=right|0,120|| align=right|7,61|| align=right|4,648||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55380)||2001 SB264|| align=right|14,7|| align=right|2,364|| align=right|0,304|| align=right|21,33|| align=right|3,634||MBA||24. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55381)||2001 SX264|| align=right|14,2|| align=right|3,245|| align=right|0,094|| align=right|6,39|| align=right|5,844||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55382)||2001 SS265|| align=right|15,0|| align=right|2,809|| align=right|0,053|| align=right|2,55|| align=right|4,708||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55383)||2001 SX266|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,071|| align=right|2,07|| align=right|5,143||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55384)||2001 SQ267|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,146|| align=right|3,55|| align=right|3,730||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55385)||2001 SJ271|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,129|| align=right|3,78|| align=right|3,563||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55386)||2001 SY271|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,145|| align=right|0,52|| align=right|5,444||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55387)||2001 SD272|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,147|| align=right|1,99|| align=right|3,674||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55388)||2001 SN276|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,173|| align=right|7,73|| align=right|3,352||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55389)||2001 SX276|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,112|| align=right|12,92|| align=right|4,375||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55390)||2001 SY276|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,109|| align=right|9,04|| align=right|5,374||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55391)||2001 ST277|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,199|| align=right|11,86|| align=right|3,701||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55392)||2001 SA280|| align=right|14,6|| align=right|2,844|| align=right|0,079|| align=right|2,92|| align=right|4,794||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55393)||2001 SB280|| align=right|14,5|| align=right|2,836|| align=right|0,086|| align=right|3,12|| align=right|4,776||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55394)||2001 SN280|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,122|| align=right|5,64|| align=right|4,230||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55395)||2001 SY285|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,203|| align=right|14,90|| align=right|4,240||MBA||28. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55396)||2001 SZ287|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,047|| align=right|14,64|| align=right|4,173||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55397)||2001 SY288|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,080|| align=right|6,61|| align=right|4,483||MBA||22. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55398)||2001 SX289|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,055|| align=right|7,73|| align=right|5,662||MBA||29. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55399)||2001 SQ291|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,117|| align=right|14,14|| align=right|4,418||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55400)||2001 SB315|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,159|| align=right|9,39|| align=right|3,579||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55401)||2001 SX316|| align=right|13,8|| align=right|2,403|| align=right|0,315|| align=right|21,24|| align=right|3,724||MBA||24. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55402)||2001 SS322|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,151|| align=right|6,61|| align=right|5,653||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55403)||2001 SG325|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,136|| align=right|10,40|| align=right|5,715||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55404)||2001 SY343|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,078|| align=right|14,69|| align=right|5,660||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55405)||2001 SV348|| align=right|14,4|| align=right|3,011|| align=right|0,046|| align=right|9,05|| align=right|5,224||MBA||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55406)||2001 TD1|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,125|| align=right|11,33|| align=right|5,632||MBA||8. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55407)||2001 TQ1|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,035|| align=right|9,46|| align=right|5,347||MBA||11. oktober 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(55408)||2001 TC2|| align=right|18,8|| align=right|1,100|| align=right|0,225|| align=right|30,39|| align=right|1,154||APL||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55409)||2001 TF2|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,192|| align=right|2,28|| align=right|4,257||MBA||5. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55410)||2001 TB4|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|1,54|| align=right|3,747||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55411)||2001 TM4|| align=right|14,9|| align=right|3,050|| align=right|0,130|| align=right|4,83|| align=right|5,326||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55412)||2001 TO4|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,154|| align=right|1,26|| align=right|3,613||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55413)||2001 TA9|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,125|| align=right|9,17|| align=right|5,185||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55414)||2001 TM9|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,166|| align=right|12,62|| align=right|4,356||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55415)||2001 TA11|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,101|| align=right|1,92|| align=right|4,241||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55416)||2001 TF16|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,143|| align=right|12,89|| align=right|4,299||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55417)||2001 TR16|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,238|| align=right|26,61|| align=right|5,603||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55418)||2001 TJ17|| align=right|14,0|| align=right|2,936|| align=right|0,110|| align=right|11,79|| align=right|5,030||MBA||13. oktober 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(55419)||2001 TF19|| align=right|10,7|| align=right|5,295|| align=right|0,046|| align=right|28,65|| align=right|12,19||JUT||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55420)||2001 TV20|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,087|| align=right|21,60|| align=right|5,632||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55421)||2001 TJ24|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,120|| align=right|4,29|| align=right|5,448||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55422)||2001 TW30|| align=right|14,5|| align=right|2,880|| align=right|0,097|| align=right|6,18|| align=right|4,888||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55423)||2001 TT33|| align=right|15,0|| align=right|3,147|| align=right|0,008|| align=right|9,90|| align=right|5,583||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55424)||2001 TQ34|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,162|| align=right|11,85|| align=right|4,083||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55425)||2001 TR43|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,183|| align=right|9,02|| align=right|4,637||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55426)||2001 TL45|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,098|| align=right|2,95|| align=right|4,333||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55427)||2001 TF47|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,076|| align=right|8,09|| align=right|4,595||MBA||14. oktober 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(55428)||2001 TN47|| align=right|14,4|| align=right|2,587|| align=right|0,177|| align=right|8,08|| align=right|4,161||MBA||14. oktober 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(55429)||2001 TQ52|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,093|| align=right|3,66|| align=right|5,627||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55430)||2001 TY52|| align=right|14,3|| align=right|2,933|| align=right|0,103|| align=right|1,62|| align=right|5,023||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55431)||2001 TG55|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,029|| align=right|3,97|| align=right|5,409||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55432)||2001 TR56|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,005|| align=right|10,65|| align=right|5,392||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55433)||2001 TU60|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,096|| align=right|2,32|| align=right|3,869||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55434)||2001 TZ66|| align=right|15,6|| align=right|2,868|| align=right|0,027|| align=right|2,37|| align=right|4,857||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55435)||2001 TY67|| align=right|14,8|| align=right|3,141|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|5,565||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55436)||2001 TL69|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,087|| align=right|3,56|| align=right|4,137||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55437)||2001 TB78|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,066|| align=right|2,99|| align=right|4,494||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55438)||2001 TJ78|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|2,97|| align=right|3,435||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55439)||2001 TZ84|| align=right|14,4|| align=right|3,972|| align=right|0,123|| align=right|2,07|| align=right|7,917||HLD||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55440)||2001 TY85|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,170|| align=right|3,97|| align=right|3,614||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55441)||2001 TS87|| align=right|12,6|| align=right|5,216|| align=right|0,040|| align=right|10,94|| align=right|11,92||JUT||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55442)||2001 TQ92|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,058|| align=right|8,99|| align=right|5,277||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55443)||2001 TY92|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,104|| align=right|4,15|| align=right|5,466||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55444)||2001 TC96|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,123|| align=right|2,87|| align=right|5,651||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55445)||2001 TB102|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,053|| align=right|3,30|| align=right|5,660||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55446)||2001 TZ108|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,075|| align=right|9,08|| align=right|5,107||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55447)||2001 TJ111|| align=right|15,3|| align=right|2,730|| align=right|0,023|| align=right|3,96|| align=right|4,509||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55448)||2001 TT114|| align=right|15,2|| align=right|2,224|| align=right|0,097|| align=right|4,40|| align=right|3,316||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55449)||2001 TB118|| align=right|13,2|| align=right|2,872|| align=right|0,057|| align=right|18,99|| align=right|4,867||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55450)||2001 TG120|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,255|| align=right|11,82|| align=right|4,213||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55451)||2001 TM123|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,138|| align=right|10,31|| align=right|4,410||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55452)||2001 TE125|| align=right|14,5|| align=right|3,027|| align=right|0,062|| align=right|10,18|| align=right|5,266||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55453)||2001 TZ127|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,087|| align=right|16,12|| align=right|5,433||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55454)||2001 TJ128|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,154|| align=right|10,47|| align=right|3,616||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55455)||2001 TR131|| align=right|13,8|| align=right|2,698|| align=right|0,207|| align=right|12,80|| align=right|4,431||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55456)||2001 TW131|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|7,48|| align=right|3,693||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55457)||2001 TH133|| align=right|11,6|| align=right|5,160|| align=right|0,179|| align=right|16,21|| align=right|11,72||JUT||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55458)||2001 TK137|| align=right|14,2|| align=right|2,983|| align=right|0,117|| align=right|11,20|| align=right|5,150||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55459)||2001 TW139|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,089|| align=right|7,29|| align=right|3,829||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55460)||2001 TW148|| align=right|11,9|| align=right|5,173|| align=right|0,033|| align=right|7,87|| align=right|11,77||JUT||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55461)||2001 TC154|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,060|| align=right|14,90|| align=right|4,206||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55462)||2001 TB160|| align=right|13,1|| align=right|3,006|| align=right|0,146|| align=right|14,08|| align=right|5,210||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55463)||2001 TL160|| align=right|16,0|| align=right|2,463|| align=right|0,148|| align=right|1,35|| align=right|3,864||MBA||15. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55464)||2001 TG165|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,062|| align=right|11,66|| align=right|4,097||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55465)||2001 TS167|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,187|| align=right|10,59|| align=right|4,432||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55466)||2001 TM168|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,124|| align=right|12,57|| align=right|4,393||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55467)||2001 TH173|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,156|| align=right|1,54|| align=right|3,459||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55468)||2001 TE195|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|10,33|| align=right|4,170||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55469)||2001 TT205|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|14,22|| align=right|4,149||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55470)||2001 TS226|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,118|| align=right|17,19|| align=right|5,550||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55471)||2001 TZ226|| align=right|13,3|| align=right|2,930|| align=right|0,141|| align=right|16,98|| align=right|5,015||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55472)||2001 TJ227|| align=right|14,1|| align=right|2,636|| align=right|0,155|| align=right|15,93|| align=right|4,278||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55473)||2001 TK227|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,172|| align=right|11,22|| align=right|4,080||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55474)||2001 TY229|| align=right|11,5|| align=right|5,217|| align=right|0,095|| align=right|17,99|| align=right|11,92||JUT||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55475)||2001 TO233|| align=right|13,9|| align=right|2,984|| align=right|0,134|| align=right|12,59|| align=right|5,153||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55476)||2001 TS239|| align=right|12,4|| align=right|3,138|| align=right|0,160|| align=right|25,66|| align=right|5,558||MBA||15. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|55477 Soroban||2001 UC1|| align=right|14,0|| align=right|3,157|| align=right|0,197|| align=right|2,76|| align=right|5,608||MBA||18. oktober 2001||Shishikui||H. Maeno
|-
|(55478)||2001 UH7|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,256|| align=right|14,65|| align=right|4,206||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55479)||2001 UO15|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,137|| align=right|12,21|| align=right|4,280||MBA||25. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55480)||2001 UO20|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,163|| align=right|9,98|| align=right|4,135||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55481)||2001 UN21|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,073|| align=right|9,97|| align=right|5,178||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55482)||2001 UJ22|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,095|| align=right|6,70|| align=right|3,579||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55483)||2001 UD23|| align=right|13,4|| align=right|3,363|| align=right|0,096|| align=right|13,65|| align=right|6,166||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55484)||2001 UC24|| align=right|13,0|| align=right|2,670|| align=right|0,148|| align=right|12,18|| align=right|4,361||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55485)||2001 UM25|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,040|| align=right|9,19|| align=right|5,365||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55486)||2001 UR33|| align=right|15,2|| align=right|2,454|| align=right|0,098|| align=right|6,97|| align=right|3,843||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55487)||2001 UR35|| align=right|14,8|| align=right|3,163|| align=right|0,080|| align=right|9,78|| align=right|5,623||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55488)||2001 UZ44|| align=right|14,7|| align=right|2,815|| align=right|0,040|| align=right|2,71|| align=right|4,722||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55489)||2001 UX45|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,130|| align=right|5,25|| align=right|3,571||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55490)||2001 UZ45|| align=right|15,1|| align=right|2,463|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|3,864||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55491)||2001 UU46|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,189|| align=right|2,62|| align=right|5,593||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55492)||2001 UZ47|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,100|| align=right|6,16|| align=right|3,729||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55493)||2001 UX48|| align=right|13,2|| align=right|2,700|| align=right|0,129|| align=right|14,80|| align=right|4,437||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55494)||2001 UG50|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,083|| align=right|11,36|| align=right|5,106||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55495)||2001 UY53|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,089|| align=right|9,71|| align=right|5,165||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55496)||2001 UC73|| align=right|11,9|| align=right|5,221|| align=right|0,042|| align=right|9,50|| align=right|11,93||JUT||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55497)||2001 UA83|| align=right|15,4|| align=right|2,949|| align=right|0,035|| align=right|3,19|| align=right|5,064||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55498)||2001 UT83|| align=right|13,7|| align=right|3,969|| align=right|0,220|| align=right|1,58|| align=right|7,906||HLD||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55499)||2001 UE84|| align=right|13,7|| align=right|2,777|| align=right|0,154|| align=right|9,92|| align=right|4,628||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55500)||2001 UK90|| align=right|15,1|| align=right|2,947|| align=right|0,031|| align=right|3,49|| align=right|5,058||MBA||21. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov